Келлер Александр Андреевич:
 Келлер, Александр Андреевич (1789 — после 1850) — русский военный и государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 года.
 Келлер, Александр Андреевич (1911—1983) — советский футбольный тренер.